Вильянуэва-де-лос-Инфантес:

 Вильянуэва-де-лос-Инфантес — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Вильянуэва-де-лос-Инфантес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.